John Wingfield ist der Name folgender Personen:

* John Wingfield (Ritter) (um 1430–1481), englischer Ritter
 John Wingfield (Rennfahrer) (1943–1976), britischer Automobilrennfahrer
 John C. Wingfield (* 1948), britisch-amerikanischer Biologe